Номер 183 имели по меньшей мере два советских завода:
 Харьковский завод транспортного машиностроения
 Уралвагонзавод (Нижний Тагил)

Предприятия машиностроительной промышленности СССР